«Наследство казначея Стамбула» (другое название — «Золотой человек») () — венгерский художественный фильм режиссёра Виктора Гертлера, снятый в 1962 году на киностудии «Hunnia Filmgyar».

Экранизация романа Мора Йокаи «Золотой человек».

Премьера фильма состоялась 13 декабря 1962 года.

Сюжет 
Михай Тимар работает шкипером грузового судна «Святая Варвара», курсирующего по Дунаю. Однажды, один из пассажиров вызывает Михая, и говорит ему, что его настоящее имя Али Чорбаджи и что он был главным казначеем турецкого султана. Правитель решил забрать его имущество, а дочь казначея прекрасную Тимею отправить в свой гарем. Поэтому, вместе с Тимеей, захватив огромные сокровища, он бежит от султана. Спасаясь от погони, он принял яд, чтобы запутать следы и спасти жизнь своей дочери. Умирающий предлагает Тимару руку Тимеи. Михай женится на ней.

Тимар не сразу решается преступить черту и завладеть чужим. Голос совести твердит ему: «Коль богат — значит, вор». Но искушение оказывается сильнее, и с той минуты Михай меняется, становится жёстким и прагматичным. Умело управляя состоянием своей жены, становиться богачём. Разбогатев, Тимар разрывается между требованиями буржуазной цивилизации и идеалом свободы, старается замолить грехи: помогает беднякам, строит больницы. В конце концов Тимар оказывается на острове, где живут вольные люди, где он тоже может жить свободно и спокойно. Но «золотой человек» уже не в силах побороть себя…

В ролях 
 Илона Береш — Тимея
 Андраш Чорба — Михай Тимар
  Эва Аг — молодая женщина
 Андраш Амбруш 
 Илона Андраши 
 Петер Барань 
 Фридьеш Барань 
 Бела Барши — Сирил Сидорович 
 Золтан Башилидеш — Янош Фабула, рулевой
 Иштван Веленцеи 
 Хильда Гобби — жена Бразовича
 Дьёрдь Гонда 
 Золтан Грегуш — Атанас Бразович
 Анн Делёз 
 Арпад Дьенге 
 Карой Ковач — министр
 Юси Комлош — мать Терезы
 Марианна Кренчеи — Атали, дочь Бразовичей
 Заболтан Латинович — Тодор Кристиан
 Эдит Мольнар 
 Шандор Пети 
 Илдико Печи — Ноэми
 Иштван Прокаи 
 Рудольф Ромханьи 
 Розина Рошетт
 Эрнё Сабо — Али Чорбаджи
 Ласло Ференц 
 Ласло Хлатки 
 Бёске Шандор 
 Имре Шарлаи 
 Шандор Шименфалви 
 Нуши Шомодьи 
 Имре Шураньи 
 Frigyes Lamb — ''Имре Качука

Ссылки 

 

Фильмы Венгрии 1962 года
Исторические фильмы Венгрии
Фильмы на венгерском языке
Экранизации романов
Фильмы-мелодрамы Венгрии